La Coupe Davis 1996 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 9 février au  dans différents lieux.

La France remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la Suède par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1996 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 124 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 26 dans la "Zone Amérique",
 29 dans la "Zone Asie/Océanie",
 53 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La Coupe Davis 1996 est remportée par l'équipe de France, qui s'impose en finale en Suède 3 victoires à 2. Pour la première fois de l'histoire de l'épreuve, la victoire s'est jouée lors du  du  décisif. C'est Arnaud Boetsch qui apporte le point décisif à la France, en battant Nicklas Kulti 10-8 au , après avoir sauvé trois  balles de match. Cette finale marque la deuxième victoire pour Yannick Noah en tant que capitaine et les adieux de Stefan Edberg au plus haut niveau. 

L'équipe de France s'était fait peur en demi-finale, elle avait été menée 2-0 par l'Italie au palais des sports de Beaulieu à Nantes et c'était déjà Arnaud Boetsch qui avait apporté le point décisif lors du cinquième match. Arnaud Boetsch, Cédric Pioline, Guillaume Raoux et Guy Forget ont participé à cette campagne victorieuse.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1997.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1996 se joue entre la France et la Suède.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1997. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 20 au 22 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1996 de l'ATP
 World Team Cup 1996
 Fed Cup 1996

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1996
Coupe Davis
Davis